Барсбек-каган (637 — зима 710/711) — правитель енисейских кыргызов в Хакасско-Минусинской котловине. Имел титул бек, однако затем принял титул, означавший претензию на полный суверенитет своего государства, — каган. Правители Второго тюркского каганата были вынуждены согласиться с основанием Кыргызского каганата.

Биография 
Родоначальник династии правителей Кыргызского каганата.

Получил в жены дочь Ильтерес-кагана — младшую сестру Кюль-тегина и Могиляна. Взял себе имя Ынанчу Алп Бильге.

Вёл активную внешнюю политику — вступил в коалицию с табгачами и тюргешами, направленную против Второго тюркского каганата. Это стало причиной определения его тюрками как своего злейшего врага и похода тюрков зимой 710/711 гг. на кыргызов.

Военная экспедиция во главе с Тоньюкуком, Кюль-тегином и Могиляном в тяжёлых условиях зимы преодолела Западные Саяны и скрытно вышла в долину реки Аны (русское — Она). Дважды нанеся поражения кыргызам, тюрки убили Барсбек-кагана в долине реки Сон.

Дети Барсбек-кагана в последующем прибывали с посольствами кыргызов в Китай

Основываясь на памятниках орхоно-енисейской письменности, учёные высказывали мнение о том, что Барс-каган мог стать прообразом эпического киргизского воина Манаса. С. Г. Кляшторный полагал, что памятники «Алтын-кёль I» и «Алтын-кёль II» посвящены братьям-близнецам — сыновьям погибшего Барсбек-кагана.

Память 
 В Киргизии Барсбек-каган объявлен национальным героем.
 Нацбанком Киргизии была выпущена памятная монета посвящённая Барсбеку-кагану.
 В 2011 году в городе Ош был установлен памятник Барсбеку-кагану.
 В ряде населённых пунктах Киргизии именем Барсбека-кагана названы улицы.

Примечания

Литература 
 Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль Тегина. СПб., 1899;
 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л., 1951.

Тюркский каганат
Кыргызский каганат
История Сибири
История Хакасии